(571) Дульсинея () — сравнительно небольшой астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 4 сентября 1905 года немецким астрономом Паулем Гёцом в обсерватории Хайдельберг и назван в честь героини романа Сервантеса "Дон-Кихот" — Дульсинеи Тобосской.

Главной отличительной особенностью этого астероида является его малая скорость вращения вокруг своей оси — один оборот он совершает приблизительно за 126,3 часа, что составляет чуть больше 5 земных суток.

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Паулем Гёцем
Астероиды с периодом более 100 ч